

Cinema e televisione 
 L'importanza di chiamarsi Ernesto (The Importance of Being Earnest) – film del 1952 diretto da Anthony Asquith
 The Importance of Being Earnest – film per la televisione del 1986 diretto da Stuart Burge
 The Importance of Being Earnest – film del 1992 diretto da Kurt Baker
 L'importanza di chiamarsi Ernest (The Importance of Being Earnest) – film del 2002 diretto da Oliver Parker
 The Importance of Being Earnest – film del 2011 diretto da Brian Bedford

Teatro 
 L'importanza di chiamarsi Ernesto (The Importance of Being Earnest) – commedia teatrale di Oscar Wilde
 The Importance of Being Earnest – opera lirica di Gerald Barry